El CONDEPHAAT, Consejo de Defensa del Patrimonio Histórico, Arqueológico, Artístico y Turístico (en portugués Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico) es un órgano dependiente de la Secretaría de Cultura del Estado de São Paulo, creado por la ley 10.247 del 22 de octubre de 1968. Tiene como función identificar, proteger y preservar los bienes muebles e inmuebles del patrimonio histórico, arqueológico, artístico, turístico, cultural y ambiental del Estado de São Paulo, con la capacidad legal de proteger tal patrimonio.

Arquitectura de Brasil
Organizaciones fundadas en 1968
Estado de São Paulo
Organizaciones de Brasil